Jarkowa steht für:

 Jarkowa (Fluss), ein Fluss in Russland

Jarkowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Wiktorowna Jarkowa (* 1991), russische Crosslauf-Sommerbiathletin